Назив Трибан се може односити на:

 Трибан (Бује), насељено место у Граду Бује, Истарска жупанија, Хрватска.
 Трибан (Копар), насељено место у општини Копар, Обално-Крашка (регија), Словенија,